Rodzina Vetulanich – polska rodzina pochodzenia włoskiego

Osoby 
 Adam Vetulani (1901–1976) – historyk prawa, kanonista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Agnieszka Vetulani-Cęgiel (ur. 1981) – politolożka i prawoznawczyni, profesorka Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Armand Vetulani (1909–1994) –  kurator, krytyk i historyk sztuki, dyrektor Centralnego Biura Wystaw Artystycznych
 Cecylia Vetulani (1908–1980) – historyczka sztuki, konserwatorka zabytków, kustoszka Muzeum Mazurskiego
 Franciszek Vetulani (1856–1921) – inżynier meliorant, urzędnik i działacz społeczny
 Grażyna Małgorzata Vetulani (ur. 1956) – filolożka i językoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Irena Vetulani (1904–1975) – biolożka, popularyzatorka nauki
 Jerzy Vetulani (1936–2017) – psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor Instytutu Farmakologii PAN
 Kazimierz Vetulani (1889–1941) – inżynier, teoretyk budownictwa, profesor Politechniki Lwowskiej
 Krystyna Vetulani-Belfoure (1924–2004) – tłumaczka, nauczycielka i pisarka
 Maria Vetulani (1910–1995) – doktorka medycyny, lekarka chirurgii stomatologicznej, działaczka społeczna
 Maria Vetulani de Nisau (1898–1944) – działaczka niepodległościowa i socjalistyczna, żołnierka i łączniczka AK, powstanka warszawska
 Roman Vetulani (1849–1908) – nauczyciel, profesor gimnazjalny, działacz społeczny
 Tadeusz Vetulani (1897–1952) – biolog, zootechnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 Tomasz Vetulani (ur. 1965) – artysta plastyk, malarz, rysownik, rzeźbiarz
 Zofia Vetulani (1893–1981) – urzędniczka państwowa, działaczka społeczna i polityczna
 Zygmunt Vetulani (1894–1942) – ekonomista, dyplomata i urzędnik konsularny
 Zygmunt Vetulani (ur. 1950) – matematyk i informatyk, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uwagi 

Polskie nazwiska